Flintlås har flere betydninger:
 Flintlås-våben – er et skydevåben, som er forsynet med en flintlås-mekanisme
 Flintlås-mekanisme – en affyringsmekanisme, anvendt på flintlås-våben